Luohe steht für folgende Verwaltungseinheiten:

 die bezirksfreie Stadt Luohe (漯河市) in der chinesischen Provinz Henan, siehe Luohe;
 die Großgemeinde Luohe (洛河镇) im Stadtbezirk Datong von Huainan in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Luohe (Datong);
 die Großgemeinde Luohe (罗河镇) der Stadt Guixi in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Luohe (Guixi);
 die Großgemeinde Luohe (洛河镇) im Kreis Ju in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Luohe (Ju);
 die Großgemeinde Luohe (罗河镇) im Kreis Lujiang in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Luohe (Lujiang);
 die Großgemeinde Luohe (洛河镇) im Kreis Pingli in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Luohe (Pingli);
 die Nationalitätengemeinde Luohe der Yi (洛河彝族乡) im Stadtbezirk Hongta von Yuxi in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Luohe (Hongta);

siehe auch
 Luo He